Deptford – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Deptford – miejscowość w hrabstwie Tyne and Wear (Anglia)
 Deptford – miejscowość w hrabstwie Wiltshire (Anglia)